Лужайка — термин, который может означать:

 То же, что и луг

Географические объекты 

 Лужайка — посёлок в Ленинградской области
 Лужайка (станция) — железнодорожная станция в Ленинградской области